Флора (природа) — загальна назва рослинного світу (на відміну від фауни)
 Флора (міфологічна) — давньоримська богиня
 8 Флора — астероїд

Топонім

Флора — місто, штат Іллінойс
 Флора — місто, штат Індіана
 Флора — місто, штат Міссісіпі

Флора — село, Одеська область, Окнянський район